Skrót HJ może oznaczać:

 Hitlerjugend
 Halliwell Jones Stadium
 Hero's Journey (MMORPG)
 Hobby Japan
 oznaczenie IATA dla Tasman Cargo Airlines
 Holden HJ